

Patronyme 
 Hyacinthe Devondel (1909-1976) est un architecte belge.
 Joost van den Vondel (1587-1679) est un écrivain hollandais.

Toponyme

Autre 
 (2992) Vondel est un astéroïde.
 Le parc Vondel à Amsterdam aux Pays-Bas.